Muldental bezeichnet:
 Muldental, eine muldenförmige Talform, siehe Tal #Muldental
 Muldental oder auch Muldetal, die Täler von Mulde, Zwickauer und Freiberger Mulde, siehe Muldental (Tal)

Siehe auch:
 Muldentalkreis